Robert Devereux kan henvise til:

 Robert Devereux, 2. jarl af Essex
 Robert Devereux, 3. jarl af Essex